Mona steht für:
 Mona (Vorname)
 Mona (Oper) von Horatio Parker (1912)
 Mona (Lied) von Bo Diddley (1957)
 Mona (Band), US-amerikanische Band
 Mona (Kaffeemarke), Kaffeemarke in der DDR 
 Mona (Nahversorgungszentrum) in München
 Mona, kryptanalytische Maschine, siehe Duenna
 Mona Versand, deutsches Versandhandelsunternehmen für Damenmode
 Mona Allgäu, Verkehrsverbund
 Mona der Vampir, Zeichentrickserie 
 Der Fall Mona, ein US-amerikanischer Film (2000)

Schiffe:
 Mona (Schiff, 1831), Passagierschiff der Isle of Man Steam Packet Company
 Mona (Schiff, 1878), Passagierschiff der Isle of Man Steam Packet Company
 Mona (Schiff, 1889), Passagierschiff der Isle of Man Steam Packet Company
 Mona (Schiff, 1935), Motor-Rettungsboot der Royal National Lifeboat Institution

Orte:
 Mona (Iowa), Vereinigte Staaten
 Mona (Tennessee), Vereinigte Staaten
 Mona (Utah), Vereinigte Staaten
 Mona Kay Heights, Kansas, Vereinigte Staaten
 Mona (Jamaika)

Inseln:
 Mona (Insel), Karibikinsel
 Mona, lateinischer Name von Anglesey, Insel in der Irischen See

Mona oder Móna ist der Familienname folgender Personen:
 Caterina Mona (* 1973), Schweizer Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Editorin
 István Móna (1940–2010), ungarischer Moderner Fünfkämpfer
 Martino Mona (* 1972), Schweizer Jurist und Hochschullehrer
 Tamara Mona, Schweizer Diplomatin

MONA steht als Abkürzung für:
 Mobile Media On Air, Fernsehplattform MonA TV
 Museum of Neon Art in Los Angeles
 Museum of Old and New Art in Hobart, Australien

Siehe auch:
 Mona’s Queen

Abkürzung